Енола Холмс може означати:

 Енола Холмс, одна з багатьох неканонічних другорядних персонажів Шерлока Холмса
 «Таємниці Еноли Голмс», серія книг про персонажку
 Енола Холмс (фільм), фільм 2020 року за першою книгою
 Енола Холмс 2, продовження фільму 2020 року 2022 року заснований на історії Сари Чепмен